El término Special —en español: Especial— puede hacer referencia a:

Música 
 «Special», canción de Garbage (1998);
 The Specials, banda de reggae británica.
 Special, álbum de Lizzo (2022).

Películas y televisión 
 "Special", episodio de Lost (2005).

Otros 
Adcox Special un biplano construido en Portland, Oregon, en 1929.
Pitts Special, un biplano acrobático fabricado por Curtiss Pitts